Ectopius är ett släkte av steklar som beskrevs av Wesmael 1859. Ectopius ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Ectopius